CIAA puede tener varios significados:
CIAA: La junta investigadora de accidentes de aviación de República Dominicana.
CIAA: una organización de espionaje de Estados Unidos en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial basada en la Fundación Rockefeller.
CIAA: Computadora Industrial Abierta Argentina.
CIAA:  La Asociación Atlética iIntercolegiada central de Estados Unidos.
CIAA:  Comisión de investigación de accidentes de aviación de Perú